Годигамуваге Люксман Виджесурия (, род. 1966) — шри-ланкийский шахматист и шахматный судья, международный арбитр.

Чемпион Шри-Ланки 1996 и 2000 гг.

В составе сборной Шри-Ланки участник следующих соревнований:
 8 шахматных олимпиад (1986, 1992, 1996, 2000-2008).
 5 командных чемпионатов Азии (1986, 1989, 1995, 2003, 2009). Лучшего результата достиг в 1995 году: играя на резервной доске, завоевал золотую медаль в индивидуальном зачёте.

В 1995 г. представлял Шри-Ланку в зональном турнире.

В 2003 г. участвовал в чемпионате Содружества наций.

Его сёстры Суниита Виджесурия и Виниита Виджесурия являются самыми титулованными шахматистками Шри-Ланки.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Л. Виджесурии в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Виджесурии  на сайте 365Chess
 Личная карточка Л. Виджесурии  на сайте 365Chess (другая карточка)
 Выступления Л. Виджесурии на шахматных олимпиадах
 Выступления Л. Виджесурии на командных чемпионатах Азии по шахматам
 Выступления Л. Виджесурии на чемпионатах Азии по шахматам среди городов

Шахматисты Шри-Ланки
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные арбитры по шахматам